Великий дружній велетень (акронім російською від ; ) — американський пригодницький фільм-фентезі, знятий Стівеном Спілбергом за однойменною  книгою Роальда Дала.
 Без додаткового визначення — акронім, що широко застосовується у МКХ.
 Борона дискова важка — сільськогосподарська техніка.
 Бункер-дозатор ваговий — обладнання зернопереробної промисловості.